Galard és una comarca francesa a Gascunya, al sud de Condom, departament del Gers, que fou el centre de la senyoria de Galard, que va existir des del  fins a la Revolució.

Gers